Верх-Коён — село в Искитимском районе Новосибирской области. Административный центр Верх-Коёнского сельсовета.

География 
Площадь села — 243 гектара

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2020 год функционируют 1 учреждение здравоохранения. с  2015 года работает пожарный расчёт.
Есть общеобразовательных школа 11 классов, детский сад, клуб.
Село имеет исторические корни. Постоянно развивается. В селе есть магазины. 
Три раза в день из Искитима ходит автобус.
Село газифицировано.

Примечания 

Населённые пункты Искитимского района